A szejm jelentései:
Szejm, a parlament alsóházának neve a modern Lengyelországban, illetve országgyűlés 1795 előtt (Sejm)
Seimas, a litván parlament
Saeima, Lettország
Szejm, folyó Oroszországban és Ukrajnában